Een binnendijk is een dijk die, zolang de buitendijk het water keert, geen dienst behoeft te doen.

Nederlandse personen 
 Ben Binnendijk, roeier
 Dick Binnendijk, dichter en literair criticus (publicerend als D.A.M. Binnendijk en soms als Dirk Nolting)
 Henk Binnendijk, evangelist en presentator
 Marlijn Binnendijk, wielrenster

Afleidingen 
 Binnendijk 3,  rijksmonumentale hoeve in Nieuw- en Sint Joosland
 Binnendijks, droge landzijde van een dijk 
 Binnendijks zilt grasland, natuurdoeltype wat voorkomt rondom zeedijken in de vorm van zoutmoerassen